Gyoerffyella är ett släkte av svampar. Gyoerffyella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gyoerffyella